

Generic:
 Дженерик — лекарственное средство, продающееся под международным непатентованным названием либо под патентованным названием, отличающимся от фирменного названия разработчика препарата.

В программировании 
 Обобщённое программирование, (англ. generic programming) парадигма программирования.

В математике 
 Формализм GENERIC, математический подход для описания необратимых явлений в термодинамике.

В бизнесе 
 Generic term, общее название для целого ряда или класса вещей незащищёных торговой маркой.

В музыке 
 Album – Generic Flipper, альбом группы Flipper.
 The Advantage, американская группа изначально названная Generic.